Шипов, Иван Афанасьевич (1682—1749) — генерал-аншеф, член Военной коллегии, сибирский губернатор в 1741-42 гг.